Osoby o nazwisku Elfman:
 Danny Elfman (ur. 1953) – amerykański muzyk
 Jenna Elfman (ur. 1971) – amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa

Nazwiska